Амьен-2 — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия, департамент Сомма. 
 Амьен-2 — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Сомма.